Antoine Gonzalès (né en 1947), joueur de rugby à XIII français ;
 Emmanuel Gonzalès (1815-1887), écrivain français  d'origine monégasque espagnole père de deux filles artistes peintres, Eva et Jeanne ;
 Éric Gonzalès (né en 1964), écrivain français de langue occitane ;
 Eva Gonzalès (1849-1883), artiste peintre impressionniste française, fille de Emmanuel Gonzalès et épouse de Henri Guérard, artiste peintre graveur ;
 Jeanne Guérard-Gonzalès (1856-1924), artiste peintre, sœur d'Eva Gonzalès ;
 Paul Gonzalès (1856-1938), sculpteur français.
Patronyme hispanique